Амери́го Веспу́ччи может означать:
 Америго Веспуччи — флорентийский путешественник, по имени которого, возможно, названа Америка.
 «Америго Веспуччи» — название трехпалубного учебного фрегата, спущенного на воду в феврале 1931 года в Неаполе.
  — аэропорт в итальянском городе Флоренция.
  — название одной из главных улиц столицы Чили.
  — название одного из мостов, переброшенных через реку Арно в итальянском городе Флоренция.
  — название участка набережной (от моста Carraia до моста Vittoria) реки Арно в итальянском городе Флоренция.

См. также 
 Веспуччи